Francine est un prénom féminin français, porté entre autres par  :
 Francine Bavay
 Francine Bergé
 Francine Bloch
 Francine Buchi
 Francine Clavien
 Francine Descartes
 Francine Gaudet
 Francine Jordi
 Francine Lainé
 Francine Lalonde
 Francine Lancelot
 Francine Landre
 Francine Lefebvre
 Francine Noël
 Francine Ouellette
 Francine Pelletier
 Francine Racette
 Francine Raymond
 Francine Ruel
 Francine Ségeste
 Francine Tougas
 Francine Triplet
 Francine Weisweiller
 Pour les porteurs de ce prénom, voir .

Francine peut aussi faire référence à  :  à la famille
 Francine, une famille de fontainiers et auteurs du système hydraulique des jardins du château de Versailles
 Francine, une marque française de farine
 Francine, gestionnaire de connexion en mode ncurses

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom